Johan Daniel Herholdt kan syfta på minst två olika personer:

Johan Daniel Herholdt (läkare) - (1764 - 1836)
Johan Daniel Herholdt (arkitekt) - (1818 - 1902)